Луціє Градецька і Анабель Медіна Гаррігес були чинними чемпіонками, але Гаррігес вирішила замість цього турніру взяти участь у Internazionali Femminili di Palermo 2011.

Градецька грала в парі з Евою Бірнеровою і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Ярміла Ґайдошова і Юлія Гергес з рахунком 4–6, 6–2, [12–10]. Для Градецької це була п'ята підряд перемога на цьому турнірі в парному розряді, тобто кожного разу від моменту заснування 2007 року.

Сіяні пари 

  Наталі Грандін /  Владіміра Угліржова (1-ше коло)
  Ольга Говорцова /  Алла Кудрявцева (чвертьфінал,знялись через зубний біль у Кудрявцевої)
  Нурія Льягостера Вівес /  Аранча Парра Сантонха (чвертьфінал,знялись через травму правого плеча у Льягостери Вівес)
  Клаудія Янс /  Алісія Росольська (чвертьфінал)

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Gastein Ladies, парний розряд
2011